Filipe Matias é um jornalista e escritor português, tendo sido o autor do programa radiofónico CineRcl.

Biografia 
Emitido numa base diária entre 1997 e 2008 (na Rádio Clube da Lourinhã), o programa CineRcl abordava a temática do cinema e desdobrava-se em diversos temas da 7ª arte, como estreias, DVD's, bandas sonoras e filmes de culto.

Em Maio de 2006, a equipa do CineRcl criou um blogue oficial do programa, onde se criticava e discutia os principais filmes em exibição nas salas portuguesas.

Filipe Matias, natural da vila da Lourinhã (a 60km de Lisboa), foi também um dos organizadores e principal mentor dos cinco Encontros Nacionais de Automóveis Antigos e Clássicos da Lourinhã, encontros que reuniram na Lourinhã, mais de 750 automóveis de todo o país ao longo dos cinco anos em que foi realizado. 

As receitas obtidas foram doadas à Associação dos bombeiros locais e à Associação Projecto JAVA. (Na organização também colaborou Ruben Almeida).

O seu primeiro romance chama-se "O Segredo de Ari", editado em Setembro de 2011.

Outros 
 Radio Clube da Lourinhã

Naturais da Lourinhã
Jornalistas de Portugal
Escritores de Portugal